Ringhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ringhofer (* 1970), österreichischer Skibergsteiger, Skilangläufer, Radsportler, Bergläufer und Marathonläufer
 Kurt Ringhofer (1926–1993), österreichischer Jurist, Universitätsprofessor und Verfassungsrichter